Galeras kan syfta på:

Colombia 

 Galeras – en vulkan, 
 Galeras (kommun), Sucre, 
 Galeras (ort), Sucre,